Barcelona Open Banc Sabadell 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu Barcelona Open Banc Sabadell rozgrywany w dniach 20–26 kwietnia 2015 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 993 230 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Hiszpanii